Александр Тальковский:
 Тальковский, Александр Александрович (1894—1942) — советский военачальник, комдив, сын А. О. Тальковского.
 Тальковский, Александр Османович (1858—1921) — русский и советский военачальник, отец А. А. Тальковского.